Zschauitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Zschauitz (Großenhain), Ortsteil der Stadt Großenhain im Landkreis Meißen
 Zschauitz (Seelitz), Ortsteil der Gemeinde Seelitz im Landkreis Mittelsachsen